Нумата:
 Нумата — город в Японии, находящийся в префектуре Гумма.
 Нумата — посёлок в Японии, находящийся в уезде Урю округа Сорати губернаторства Хоккайдо.